Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржано је 7. и 9. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Мохамед Аман из Етиопије одбранио је титулу освојену у Истанбулу 2012.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичара из 16 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичара године на 800 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2014.

Квалификационе норме

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 800 метара у дворани са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 19 такмичара је подељено у 3 групе. За пласман у полуфинале пласирају се победници група (КВ) и тројица према постигнутом резултату (кв).,.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици у дворани